Glyphostoma hesione är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Glyphostoma hesione ingår i släktet Glyphostoma och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
hesione